El término Náberezhni puede referirse a:

 Náberezhni (Adiguesia), localidad de la república de Adiguesia, en Rusia.
 Náberezhni (Chechenia), localidad de la república de Chechenia, en Rusia.
 Náberezhni (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvakaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Náberezhni (Pávlovskaya, Krasnodar), localidad del raión de Staromínskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
 Náberezhni (Staromínskaya, Krasnodar), localidad del raión de Staromínskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.